Comme un chef peut désigner :
 Comme un chef (2009), épisode de la saison 6 de la série télévisée américaine Dr House.
 Comme un chef (2012), film français réalisé par Daniel Cohen.